Parco nazionale Nahanni – parco nazionale del Canada
 North Nahanni – fiume del Canada
 South Nahanni – fiume del Canada